Een verkeersweg:
 N728 (Frankrijk)
 N728 (Nederland), zie Provinciale weg 728

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing